Ocarina steht für:

 Okarina, ein Musikinstrument (engl. Ocarina)
 Ocarina (Lied), ein Lied des belgischen DJ-Duos Dimitri Vegas & Like Mike aus dem Jahr 2013
 Ocarina Networks, ein Unternehmen, das eine Software mit dem Namen Ocarina entwickelte, um digitale Fußabdrücke zu reduzieren